The Night – singolo dei The Animals del 1983
 The Night – singolo di Valerie Dore del 1983
 The Night – album dei Morphine del 2000
 The Night – singolo dei Goodnight Nurse del 2008
 The Night – singolo dei Disturbed del 2009